Вендиш-Риц () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Одер-Шпре. Подчиняется управлению Шармютцельзе.  Население составляет 1406 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 25,07 км². Официальный код  —  12 0 67 520.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга